Róbert Lantoši (né le  à Prievidza en Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au MŠHK Prievidza, il part en 2012 en Suède dans les équipes de jeunes du VIK Västerås HK. Il joue son premier match en senior dans l'HockeyAllsvenskan, le deuxième niveau suédois en 2014. Lors de la saison 2019-2020, il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Bruins de Providence.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il dispute son premier championnat du monde senior en 2019.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || VIK Västerås HK || HockeyAllsvenskan || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || VIK Västerås HK || HockeyAllsvenskan || 15|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || IFK Arboga || Hockeyttan || 7|| 3|| 7|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || VIK Västerås HK || HockeyAllsvenskan || 29|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || IFK Arboga || Hockeyttan || 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HC Vita Hästen || HockeyAllsvenskan || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lindlövens IF || Hockeyttan || 8|| 0|| 8|| 8|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || IF Sundsvall Hockey || Hockeyttan || 40|| 16|| 11|| 27|| 16|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2017-2018 || HC Nové Zámky || Extraliga slovaque || 38|| 6|| 5|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Nové Zámky B || 1.liga slovaque || 5|| 6|| 3|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 9|| 1|| 2|| 3|| 0|| 8|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2018-2019 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 56|| 20|| 38|| 58|| 12|| 18|| 3|| 7|| 10|| 0
|-
| 2019-2020 || Bruins de Providence || LAH || 50|| 11|| 20|| 31|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 18|| 4|| 14|| 18|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Providence || LAH || 25|| 9|| 6|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Rögle BK || SHL || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Linköping HC || SHL || 42|| 10|| 12|| 22|| 31|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en septembre 1995
Naissance en Slovaquie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Joueur du HC Vita Hästen
Joueur du HK Nové Zámky
Joueur du HK Nitra
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Rögle BK
Joueur du Linköpings HC